Chicxulub Pueblo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chicxulub Pueblo (kommunhuvudort), Yucatán, 
 Chicxulub Pueblo (kommun), Yucatán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar